Schleich har flere betydninger:

 Schleich – en tysk producent af legetøjsfigurer
 Schleich (by) - En lille tysk by ved Mosel i Landkreis Trier-Saarburg i Rheinland-Pfalz
 Et tysk efternavn, der henviser til blandt andre:
 Carl Ludwig Schleich
 Eduard Schleich
 Ernst Schleich
 Martin Schleich